Okres Nysa (polsky Powiat nyski) je okres v polském Opolském vojvodství. Rozlohu má 1223,87 km² a v roce 2005 zde žilo 146 606 obyvatel. Sídlem správy okresu je město Nysa.

Gminy 
Městsko-vesnické:
 Hlucholazy
 Korfantów
 Nysa
 Otmuchów
 Paczków

Vesnické:
 Kamiennik
 Łambinowice
 Pakosławice
 Skoroszyce

Města 
 Hlucholazy
 Korfantów
 Nysa
 Otmuchów
 Paczków

Sousední okresy

Externí odkazy 
 

 
Nysa